Серп — сільськогосподарське знаряддя праці
 «Серп» — польськомовний комуністичний часопис в УРСР
 Серп мозку (falx cerebri) — відросток твердої оболонки головного мозку
 Серп мозочка (falx cerebelli) — відросток твердої оболонки головного мозку

 Серп — присілок, Петриківський район, Гомельська область, Білорусь
 Серп — присілок, Алнаський район, Удмуртія, Росія